Guy Delorme ist der Name folgender Personen:
* Guy Delorme (Mediziner) (* 1922), französischer Mediziner und Radiologe
 Guy Delorme (Schauspieler) (1929–2005), französischer Schauspieler